vodič, u fizici i tehnici, je tvar ili fizikalno tijelo koji se odlikuju sposobnošću prijenosa nekog oblika energije, na primjer električne struje, elektromagnetskih valova (svjetlovod; valovod), zvuka, topline.
 električni vodič je električki vodljiva tvar, to jest tvar kroz koju električna struja može stalno (kontinuirano) teći. Vodičem se smatra tvar kojoj je električna provodnost veća od približno 107 S/m.
 električni vod je skup od jednog ili više električnih vodiča, električnih izolatora i različite druge opreme koja služi za prijenos, raspodjelu, razvođenje i priključivanje električne energije ili u telekomunikacijske svrhe (prijenos i razvođenje analognih ili digitalnih signala u javnim i posebnim mrežama te telekomunikacijskim instalacijama u građevinama i drugim objektima).
 vodič (knjiga) je knjiga uglavnom namijenjena turistima.
 turistički vodič, osoba koja vodi turiste

Izvori